Капров:

 Капров, Илья Васильевич (1898—1967) — советский военачальник, полковник.
 Капров, Леонид Маркович (Копров, 1913—2007) — еврейский литератор.